Краман може да се односи на:

 Краман (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Краман (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна